Clínica Andes Salud Chillán (ex Clínica Chillán) es un recinto de salud de la ciudad chilena de Chillán, ubicado en el sector Schleyer, al sur del centro de la ciudad.

Historia 
Fue fundada con el nombre de Clínica Chillán, en calle Dieciocho de septiembre, entre calle Bulnes y Vega de Saldías, en el sector de Las Cuatro Avenidas. El 14 de abril de 2008 fueron inauguradas sus nuevas dependencias en el Barrio Schleyer, contando con servicios de Laboratorio, Imagenología, Pabellón Quirúrgico y Hospitalización, dos meses más tarde se incluye el servicio de urgencia.

En 2017 se inaugura una torre bautizada como Centro Diagnóstico Clínico. Desde 2018, se instala un resonador magnético y un escáner. Para la Pandemia de COVID-19, se instala un Laboratorio de Biología Molecular para realizar exámenes PCR, una farmacia, además de servicios de telemedicina, asimismo 5 de mayo de 2021, el recinto cambia de nombre a Clínica Andes Salud Chillán.

Véase también 

 Hospital Clínico Herminda Martin
 Hospital Regional de Ñuble

Referencias 

Arquitectura de Chillán
Hospitales de la región de Ñuble
Chile en 2008